George Dixon – pugile canadese
George Dixon – rugbista a 15 statunitense
George Dixon – esploratore ed ufficiale della marina inglese